Карл I Савойски (Войнствения) (; * 29 март 1468, Кариняно, провинция Торино, Пиемонт; † 13 март 1490, Пинероло, Пиемонт) е 5-и херцог на Савоя от 1482 до 1490 г., граф на Аоста, Мориен и Ница, принц на Пиемонт, титулярен крал (1485 – 1490) на Кипър и Йерусалим и Армения, и маркиз на Салуцо (1487 – 1490).

Произход и детство 

Той е по-малък син на Амадей IX Савойски (1435 – 1472) и съпругата му Йоланда Валоа (1434 – 1478), дъщеря на крал Шарл VII от Франция и Мари д`Анжу. Майка му е сестра на Луи XI, крал на Франция (упр. 1461 – 1483). Тя поема през 1469 г. Савойското херцогство като регентка на по-големия му брат – херцог Филиберт I, който умира през 1482 г. След смъртта на майка му регент става чичо му Пиер Савойски, княжески епископ на Женева.

Роднината му френският крал Луи XI се грижи Карл да получи добро образование във Франция и да може да говори латински и старогръцки езици.

Управление 
През ноември 1483 г. Карл, вече на 15 г., тържествено е обявен в Торино за херцог на Савоя.

През 1485 г. Карл купува от роднината си Шарлота правата на Кралство Кипър, Йерусалим и Киликийска Армения.

Карл I се разболява и умира през 1490 г. малко преди 22-рия си рожден ден.

Брак и деца 
Карл се жени на 1 април 1485 г. за Бианка Монфератска (* 1472, † 30 март 1519), дъщеря на маркграф Вилхелм X от фамилията на Палеолозите. Те имат две деца:
 Йоланда Савойска (1487 – 1499), омъжена 1496 г. за херцог Филиберт II Савойски (1480 – 1504), 8-и херцог на Савоя, син на херцог Филип ІІ Савойски, 7-и херцог на Савоя;
 Карл II (1490 – 1496), 6-и херцог на Савоя, граф на Аоста, Мориен и Ница, принц на Пиемонт, титулярен крал на Кипър и Йерусалим (1490 – 96)

Източници 

 Louis Charles Dezobry et Théodore Bachelet, Dictionnaire de Biographie et d’Histoire, Paris, 1863
 Carlo I 'il Guerriero', Duca di Savoia, genealogy.euweb.cz

Външни препратки 
 Histoire de la Maison de Savoie 

Херцози на Савоя
Крале на Кипър
Крале на Йерусалим
Савойска династия
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже